Змагання з гольфу серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбуваються з 4 по 7 серпня 2021 року в Графському клубі Касумігасекі. Змагаються 60 гольфісток з 35 країн.

Передісторія 
Перші олімпійські турніри з гольфу відбулися на других Іграх сучасності у Парижі 1900 року. Змагались і чоловіки, і жінки. 1904 року в Сент-Луїсі також відбувся турнір з гольфу, але тільки серед чоловіків (індивідуальна і командна першість). На Іграх 1908 року в Лондоні теж мав бути представлений гольф, але внаслідок суперечки всі гольфісти країни-господарки відмовились від участі, залишивши єдиного учасника-іноземця. Тож змагання скасували. Відтоді змагання з гольфу на Олімпіадах не проводили, а повернули лише на літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Кваліфікація

Розклад 
Турнір триває чотири дні (з середи по суботу). Кожна гольфістка грає по одному раунду (18 лунок) на день.

Вказано японський стандартний час (UTC+9)

Результати

Перший раунд 
Середа, 4 серпня 2021

Другий раунд 
Четвер, 5 серпня 2021

Третій раунд
П'ятниця, 6 серпня 2021

Фінальний раунд 
Субота, 7 серпня 2021

Примітки

Посилання 
 Токіо 2020 - Гольф - Олімпійський розклад та результати 

Гольф на літніх Олімпійських іграх 2020